Эдмунд Горбатый (, 16 января 1245, Лондон — 5 июня 1296, Байонна) — английский военный и государственный деятель, 1-й граф Лестер (1265—1294) и 1-й граф Ланкастер (1267—1294), лорд-смотритель Пяти портов (1264), верховный лорд-стюард Англии (1265—1294).

Второй сын Генриха III Плантагенета (1207—1272), короля Англии (1216—1272), и Элеоноры Прованской (1223—1291). Младший брат Эдуарда I Плантагенета (1239—1307), короля Англии (1272—1307).

Биография 

Родился в Лондоне. В начале XV века автор «Хроники» Джон Хардинг (1367—1465) утверждал, что сведения о физическом увечье Эдмунда — миф, запущенный по указанию герцога Джона Гонта. В 1254—1255 годах при поддержке папы римского Иннокентия IV принц Эдмунд Плантагенет претендовал на королевский престол в Сицилии.

В 1264 году Эдмунд Горбатый назначен своим отцом, английским королём Генрихом III Плантагенетом, лордом-смотрителем Пяти портов (Дувр, Гастингс, Хайт, Нью-Ромни и Сэндвич).

26 октября 1265 года Эдмунд был пожалован титулом графа Лестера. В том же 1265 году Эдмунд Горбатый провозглашён верховным лордом-стюардом Англии. 30 июня 1267 года Эдмунд Горбатый объявлен 1-м графом Ланкастером.

В 1271 году граф Эдмунд Ланкастер сопровождал своего старшего брата, английского короля Эдуарда I Плантагенета, во время его крестового похода в Святую землю.

5 июня 1296 года 51-летний Эдмунд Горбатый, граф Ланкастер и Лестер, скончался в Байонне (Аквитания). Похоронен в Вестминстерском аббатстве. Ему наследовал старший сын Томас.

Семья и дети 
Был дважды женат. 8 апреля 1269 года в Вестминстере Эдмунд Горбатый женился на Авелине де Форс (20 января 1259 — 10 ноября 1274), графине Омаль (1269—1274), дочери Уильяма де Форса (умер в 1260), 4-го графа Омаль (1260—1269), и Изабеллы де Ревьерс, от брака с которой не имел детей.

3 февраля 1276 года в Париже вторично женился на Бланке д’Артуа (1248 — 2 мая 1302), вдове Генриха I Толстого (1244—1274), короля Наварры (1270—1274), дочери Роберта I (1216—1250), графа Артуа (1237—1250), и Матильды Брабантской (1224—1288), от брака с которой имел трёх сыновей и одну дочь:

 Томас Плантагенет (1278 — 22 марта 1322), 2-й граф Ланкастер и Лестер (1296—1322), верховный лорд-стюард Англии (1296—1322)
 Генри Плантагенет (1281 — 25 марта 1345), верховный лорд-стюард Англии (1324—1345), 3-й граф Ланкастер и Лестер (1326—1345)
 Джон Плантагенет (до 1286—1289), сеньор де Бофор
 Мария Плантагенет (1284—1289)

Примечания 

Плантагенеты
Графы Ланкастер
Графы Лестер
Лорды-смотрители Пяти портов
Похороненные в Вестминстерском аббатстве
Участники Девятого крестового похода
Главные шерифы Ланкашира
Лорды-распорядители